BIHU steht für 

 den ICAO-Code des isländischen Flughafens Húsavík
 die Balkan Ice Hockey Union

Bihu steht für:
 Bohag Bihu, auch Rangali Bihu, Frühlingsfest im nordostindischen Bundesstaat Assam

Abkürzung